La Dálnice 5 (o D5) è un'autostrada ceca. Essa parte da Praga, fino ad arrivare al confine con la Germania, congiungendosi con la Bundesautobahn 6, autostrada tedesca. L'autostrada è lunga 151 km.

La costruzione dell'autostrada fu iniziata nel 1976.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Repubblica Ceca

Altri progetti

Collegamenti esterni

 

D05